Osoby:
 Augusta Wigert – szwedzka malarka
 Gussi Wigert – szwedzki malarz
 Hedvig Wigert – szwedzka śpiewaczka operowa
 Knut Wigert – norweski aktor
 Sonja Wigert – norweska aktorka
 Viktor Wigert – szwedzki lekarz

Zobacz też:
 Wiegert
 Wiggert